Mužská dvouhra Hungarian Open 2019 probíhala ve druhé polovině dubna 2019. Do singlové soutěže budapešťského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl italský tenista Marco Cecchinato, který se z turnaje odhlásil pro nemoc.

Vítězem se stal nenasazený 23letý Ital Matteo Berrettini, jenž ve finále za 1.41 hodiny zdolal 27ltého srbského kvalifikanta Filipa Krajinoviće po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej poprvé posunul do elitní světové čtyřicítky, na 37. místo.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tenisový turnaj mužů v Budapešti
ATP Tour 2019